François de Bourbon, né le  à Madrid et mort le  à Pampelune, est un prince capétien, connu aussi sous les titres de courtoisie de duc de Bretagne (1973-1975) et de duc de Bourbon (1975-1984).

Biographie 
François de Bourbon est le fils aîné d’Alphonse de Bourbon (1936-1989), duc d’Anjou et de Cadix, et de son épouse Carmen Martínez-Bordiú (née en 1951), fille de Cristóbal Martínez-Bordiú,  de Villaverde, et de Carmen Franco y Polo, duchesse de Franco, grande d’Espagne. Il est le frère aîné de Louis de Bourbon (né en 1974), prétendant légitimiste aux trônes de France et de Navarre depuis 1989.

François de Bourbon est le petit-fils de Jacques-Henri de Bourbon, duc d'Anjou et de Ségovie, prétendant aux trônes de France et d'Espagne. Il est également arrière-petit-fils de Francisco Franco, qui dirige l’État espagnol de 1939 à 1975 avec le titre de Caudillo. Le père de François de Bourbon, Alphonse de Bourbon, est cousin germain de  (fils de Jean de Bourbon, qui était le troisième fils d’), celui-ci étant le père de l'actuel roi d'Espagne, .

François de Bourbon est baptisé le  par , archevêque de Grado et , dans la chapelle du palais du Pardo, avec la qualification d'altesse royale, et avec pour parrain et marraine deux de ses arrière-grands-parents : Francisco Franco et Vittoria Ruspoli (grand-mère maternelle d'Alphonse de Bourbon et fille d'Emanuele Ruspoli). Sont présents à la cérémonie, les quatre grands-parents du baptisé, ainsi que quatre de ses huit arrière-grands-parents (les parrain et marraine, ainsi que Carmen Polo, épouse du chef de l'État, et María de la O Bordiú y Bascarán, , grand-mère paternelle de Carmen Martínez-Bordiú), sur les cinq subsistants. Assistent également au baptême, le prince et la princesse d'Espagne, le roi  (frère de la princesse d'Espagne) et la reine des Hellènes, l'ancien tsar des Bulgares  et son épouse (cousine germaine d'un beau-frère du prince d'Espagne), l'amiral Luis Carrero Blanco, vice-président du gouvernement espagnol, ainsi que plusieurs ministres et des membres de familles royales et de familles nobles, parmi deux cents invités.

Héritier présomptif en second pour prétendre aux trônes de France et de Navarre, François de Bourbon est titré par son grand-père duc de Bretagne (1973-1975). Il reçoit ensuite de son père le titre de courtoisie de duc de Bourbon (1975-1984).

Le , il est victime avec son père et son frère d’un grave accident automobile qui lui coûte la vie. Il décède à l’hôpital de Pampelune le  à l’âge de onze ans, et est inhumé tout d'abord au cimetière de Mingorrubio (près du palais du Pardo), puis en 1990 auprès de son père au monastère des Déchaussées royales (dans le centre-ville de Madrid).

Titulature

En Espagne

Titulature controversée 
François de Bourbon n'était détenteur d'aucun titre accordé par le royaume d'Espagne depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Cependant, il existe une controverse dans la titulature qu'il a été autorisé à porter.

Selon Louis de Bourbon  
  -  : Son Altesse Royale don Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú.

Le décret  du  du général Franco donne à Alphonse de Bourbon le titre de duc de Cadix, avec la qualification d’altesse royale, et transmet à « son épouse et [à leurs] descendants directs » ce titre (l'épouse devient duchesse de Cadix) et cette qualification. L'épouse devient altesse royale, mais la controverse réside dans la question de la transmission aux enfants et si cette transmission intervient du vivant d'Alphonse de Bourbon ou après sa mort, que ce soit pour le titre de duc de Cadix comme pour la qualification d'altesse royale. Dans les faits, François de Bourbon est inhumé depuis 1990 au monastère des Déchaussées royales de Madrid, avec depuis 1991 la qualification d'altesse royale, avec l'aval du roi  et après de longues négociations entre ce dernier et la duchesse d'Anjou et de Ségovie, grand-mère de François de Bourbon.

En France 
Les titres et prédicats portés par les membres de la maison de Bourbon n’ont pas d’existence juridique en France et sont considérés comme des titres de courtoisie. Ils sont attribués par le chef de maison. Héritier du duc d'Anjou, François de Bourbon porta les titres suivants :
  -  : Son Altesse Royale le prince François de Bourbon, fils de France ;
  -  : Son Altesse Royale le duc de Bretagne, fils de France ;
  -  : Son Altesse Royale le dauphin de France, duc de Bretagne ;
  -  : Son Altesse Royale le dauphin de France, duc de Bourbon.

Ascendance

Notes et références

Liens 
 Site de l’Institut de la maison de Bourbon

Maison de Bourbon (Espagne)
Naissance en novembre 1972
Naissance à Madrid
Royaume de France
Décès en février 1984
Décès à 11 ans
Décès à Pampelune
Mort dans un accident de la route en Espagne
Personnalité inhumée au monastère des Déchaussées royales